DeepBurner — программа для записи оптических дисков, разработанная Astonsoft Ltd.

Возможности 
Программа распространяется в двух версиях: бесплатной () и платной (). Функциональное сравнение версий представлено в таблице.

В DeepBurner присутствует многоязычный интерфейс (включая русский язык). Программа оснащена встроенным мастером.

Существует портативная версия DeepBurner, которая может работать с переносных носителей информации.

Примечания 
Внимание! Бесплатная версия программы DeepBurner содержит большое количество нежелательного дополнительного ПО (поисковые настройки для браузеров и т.д.)

Ссылки. 

 Официальный сайт DeepBurner
 
 
 

Программное обеспечение для Windows
Бесплатное программное обеспечение
Shareware